Le qualificazioni del singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tobias Kamke (qualificato)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Josselin Ouanna (ultimo turno)
  Antonio Veić (primo turno)

 Matteo Viola (ultimo turno)
 Michael Berrer (ultimo turno)
 Marco Chiudinelli (secondo turno)
 Daniel Brands (qualificato)

Qualificati 

  Tobias Kamke
  Dustin Brown

  Jan Hernych
  Daniel Brands

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2013
ATP World Tour 2013